Schwarzes Tor steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Schwarzes Tor (Dresden), Tor der Stadtbefestigung von Dresden, Sachsen
 Schwarzes Tor (Oberhausen), Aussichtsturm in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzes Tor (Rottweil), Tor der Stadtbefestigung von Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schwarzes Tor (Vilseck), Tor der Stadtbefestigung von Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Vilseck
 Heimatmuseum Schwarzes Tor, Museum in St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzes Tor, römisches Stadttor in Trier, Rheinland-Pfalz, siehe Porta Nigra

in Frankreich:
 Porte Noire (Besançon), Triumphbogen in Besançon, Département Doubs, Region Bourgogne-Franche-Comté

in Polen:
 Schwarzes Tor oder Ratiborer Tor, Tor der Stadtmauer (Gliwice) in Gliwice, Woiwodschaft Schlesien